Momento de Fé era o programa de rádio apresentado ao vivo pelo padre Marcelo Rossi, que ia ao ar sempre de segunda a sábado, das 5h às 6h da manhã pela Rádio Globo e para todo o Brasil através das Emissoras Afiliadas da Globo e retransmissoras (rádios que transmitem o programa em outras cidades do Brasil onde não há uma emissora afiliada da Globo). Era possível escutar o Momento de Fé ao vivo em qualquer parte do mundo através da internet pelo Site da Rádio Globo ou ouvir os programas gravados, que ficavam diariamente disponíveis no site oficial do Padre Marcelo

Programas de rádio do Brasil